Guisande pode ser:

 Guisande - freguesia no concelho de Braga, Portugal
 Guisande - freguesia no concelho de Santa Maria da Feira, Portugal

Desambiguação